Суперкубок Польщі з футболу 1989  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 липня 1989 року між чемпіоном Польщі клубом Рух (Хожув) та володарем кубка Польщі клубом Легія (Варшава).

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Польщі на 90minut.pl 

1989
Польща
1989 у польському спорті
Події 8 липня
Вересень 1989